Максим Владимирович Блем (род. 2 июля 1976 года) - российский и латвийский игрок в хоккей с мячом. С сезона 2016/2017 играет за ХК «Динамо-Казань» (Казань).

Карьера 
Воспитанник омской школы хоккея. Первый тренер - А. Ф. Смыков.

Выступал в составе омской «Юности» (1997-2000), екатеринбургского «СКА-Свердловска» (2001-2003), братского «Металлурга» (2003/04). С 2004 года - игрок иркутской «Байкал-Энергии», является капитаном команды. Рекордсмен «Байкал-Энергии» по количеству сыгранных матчей в чемпионатах России (352 игры). 
В высшем дивизионе и Суперлиге провёл 604 игры, набрав 61+30=91 очко. В розыгрышах Кубка России провёл 197 игр, набрав 20+4=24 очка.
Участник кубка Мира - 2005 (4=0), 2010 (4=0), 2011 (3=0), 2013 (5=0), 2014 (3=0), 2015 (4=0).

Сборная Латвии 
На чемпионате мира 2015 года привлекался в латвийскую сборную. В 5 играх забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Достижения и награды 

 Серебряный призёр чемпионата России - 2016. 
 Третий призёр чемпионата России - 2015. 
 Обладатель Кубка России - 2015. 
 Финалист Кубка России - 2005-осень. 
 Бронзовый призёр Кубка России - 2005-весна. 
 Финалист суперкубка России - 2015/16. 
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею с мячом - 2003. 
 Бронзовый призёр XVII Международного турнира на призы правительства России (в составе Байкал-Энергии) - 2006. 
 Победитель турнира Sportservice Reebok Jofa Cup - 2009. 
 Победитель финального турнира на приз клуба «Плетёный мяч». 
 Финалист Кубка мира среди юношей (KOSA Mini World Cup). 
 Бронзовый призёр Entos Cup - 2004.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 22 команд 

  1.Саяны               = 6 мячей 11-15.СКА-Забайкалец  = 2
  2-4.Маяк              = 5       11-15.Строитель С     = 2
  2-4.СКА-Нефтяник      = 5       11-15.Кузбасс         = 2(1)
  2-4.Сибсельмаш        = 5       11-15.Ак Барс-Динамо  = 2
  5-9.Уральский трубник = 4       16-22.Север           = 1
  5-9.Енисей            = 4       16-22.СКА-Свердловск  = 1
  5-9.Динамо М          = 4       16-22.Вымпел          = 1
  5-9.Родина            = 4       16-22.Агрохим         = 1
  5-9.Водник            = 4       16-22.Зоркий          = 1
 10.Байкал-Энергия      = 3       16-22.Волга           = 1
 11-15.Металлург Бр     = 2       16-22.Старт           = 1

В чемпионатах России количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал в 57 играх 
по 2 мяча забивал в 2 играх 
Свой 61 мяч забросил в 59 играх, в 545 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Блем Максим Владимирович на сайте ФХМР
 Блем Максим Владимирович на сайте КХМ «Байкал-Энергия»
 Максим Блем: Соло для дирижёра
 Максим Блем: «Может быть, мои голы еще впереди?»
 Максим Блем: «В России так: что интересно губернатору — интересно людям»
 профиль на сайте skaburg
 профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Латвии
Игроки сборной Латвии по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Юность»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Металлург» Братск